Подорожный — фамилия и топоним:

 Подорожный, Александр Александрович (род. 1966) — российский музыкант.
 Подорожный, Николай Алексеевич (1924—1998) — Герой Советского Союза.
 Подорожный — хутор в Россошанском районе Воронежской области.